Vironia steht für:

 Vironia, lateinischer Name der historischen Landschaft Virumaa in Estland
 Vironia (Studentenverein), estnischer Studentenverein
 Korporatsioon Vironia, estnische Studentenorganisation
 Vironia (Schiff), ehemaliges estnisches Fährschiff
 Vironia, ehemaliges Wohnschiff, siehe Bluefort